1. januarja 2012 je bilo v Sloveniji 6031 naselij. Imena teh naselij in občin, v katerih ležijo, so zapisana v Registru teritorialnih enot Republike Slovenije, ki je v pristojnosti Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. Število naselij je bilo v preteklosti različno:

 1971: 6000, od tega 5966 celih in 34 med dve ali več občin razdeljenih
 1990: 5946, od tega 5920 celih in 26 razdeljenih
 1993: 5945, od tega 5921 celih in 24 razdeljenih
 2012: 6031 naselij

Najpogostejša imena 

8 % ali 464 naselij ima enako ime. Najpogostejša med njimi so:

Po abecedi 

Prvo naselje po abecedi so Abitanti, zadnje so Žvirče. V Sloveniji je samo eno naselje, ki se začne na E, to je Erzelj.

Največ črk v imenu

Najmanj črk v imenu

Največ besed v imenu

Razdeljena naselja 

 Brezovec (večji del se nahaja na Hrvaškem)
 Brlog
 Čeče
 Dražen Vrh
 Gaj
 Grobelno
 Kandrše
 Konjšica
 Ostrožno pri Ponikvi
 Paka
 Prapreče
 Prapretno pri Hrastniku
 Razbore
 Rdeči Breg
 Rošpoh
 Sele
 Skomarje
 Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem
 Vrhe
 Vrhov Dol
 Vurmat
 Zaplana

Viri

Glej tudi 

 Seznam naselij v Sloveniji

Geografija Slovenije
|